Кубок Карьяла 2013 прошёл с 7 по 10 ноября 2013 года в городе Хельсинки в Финляндии. Он являлся частью хоккейного Евротура 2013/2014.

Выставочный матч Швеция — Чехия был сыгран в городе Евле в Швеции.


Турнирная таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Матчи

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Хенрик Карлссон
 Защитник:  Андрей Зубарев
 Нападающий:  Петри Контиола

Символическая сборная 
 Вратарь:  Хенрик Карлссон
 Защитники:  Андрей Зубарев —  Лассе Кукконен
 Нападающие:  Энвер Лисин —  Петри Контиола —  Пер Арльбрандт

Победитель кубка Карьяла

Ссылки 
 Кубок Карьяла 2013 на сайте ФХР
 Статистика турнира на сайте ИИХФ

2013
2013 год в хоккее
Спорт в Финляндии в 2013 году